Sofijsk (russisch ) ist der Name zweier Ortschaften in der Region Chabarowsk, Russland:
 Sofijsk (Werchnebureinski), Siedlung städtischen Typs im Rajon Werchnebureinski
 Sofijsk (Ultschski), Dorf im Rajon Ultschski